УСП — скорочення (абревіатура). Може мати такі значення:

 Українська Спілка психотерапевтів
 Улад Старших Пластунів